
Эль-Ваджх () — небольшой город и порт в Саудовской Аравии. Располагается в провинции Табук. Население —  (2013).

Эль-Ваджх находится на северо-западе Саудовской Аравии, на берегу Красного моря.

Основное занятие местных жителей — рыболовство. Есть . К 2023 году рядом с городом заработает курорт.

Климат очень жаркий и засушливый (пустынный). 

Город был последним оплотом османских войск на территории Хиджаза во время Первой мировой войны (взят в ходе битвы в 1917 году арабами под предводительством Лоуренса Аравийского).

Примечания 

Города Саудовской Аравии
Табук (административный округ)